Licking River – rzeka w stanie w stanie Kentucky, dopływ Ohio
 Licking River – rzeka w stanie w stanie Ohio, dopływ Muskingum